Naselja u BiH:
 Suljići (Donji Vakuf, BiH), naseljeno mjesto u općini Donji Vakuf
 Suljići (Kladanj, BiH), naseljeno mjesto u općini Kladanj